Nothocasis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1937. Nothocasis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Nothocasis